Vervisch est un patronyme porté notamment par :

 Fred Vervisch (1970-), auteur de bande dessinée français
 Frédéric Vervisch (1986-), pilote automobile belge
 Godfried Vervisch (1930-2014), peintre belge
 Jean Vervisch (1896-1977), peintre belge

Homonymie de patronyme